Mašín je české příjmení. Přechýlené ženské příjmení je Mašínová. Jeho nositeli mimo jiné jsou nebo byli:

 Alexandar Mašín – náčelník Srbského vojska českého původu, bratr Svetozára Mašína
 Barbara Masin (* 1967) – americká autorka literatury faktu, dcera Josefa Mašína ml.
 Jiří Mašín (1923–1991) – český historik umění, ředitel Sbírky starého českého umění Národní galerie v Praze
 Josef Mašín (1896–1942) – člen protinacistické odbojové skupiny Tři králové
 Josef Mašín (1932) – člen protikomunistického skupiny bratří Mašínů, syn Josefa Mašína staršího
 Ctirad Mašín (1930–2011) – člen protikomunistického skupiny bratří Mašínů, syn Josefa Mašína staršího
 Josef Mašín (1921) († 2000) – starosta Varnsdorfu, politický vězeň komunistického režimu
 Svetozár Mašín (asi 1852 až 1886) – stavební inženýr českého původu, první manžel srbské královny Dragy Mašínové-Obrenovićové
 Tomáš Mašín (* 1966) – český filmový režisér

Ženská podoba příjmení 
 Draga Mašínová (1864–1903) – manželka srbského krále Alexandra I. Obrenoviće
 Jelena Mašínová – česká scenáristka, třetí manželka Pavla Kohouta
 Zdena Mašínová starší (1907–1956) – manželka Josefa Mašína, matka Josefa a Ctirada Mašínových a Zdeny Mašínové
 Zdena Mašínová mladší (* 1933) – sestra Josefa a Ctirada Mašínových, dcera Josefa Mašína
 Zuzana Mašínová (golfistka) (* 1979) – česká golfistka
 Zuzana Mašínová (designérka) – česká designérka

Související článek 
 Mašínovi v Srbsku
 Skupina bratří Mašínů